Потери США в миротворческой операции ООН в Сомали включают в себя боевые и небоевые потери США в ходе миротворческой операции ООН в Сомали в 1992 - 1995 годы.

История 
Право на размещение войск США на территории Сомали, использование ими существующих военных баз, их модернизация и строительство новых военных объектов было предусмотрено соглашениями, подписанными между США и Сомали в начале 1980х годов (в дальнейшем, вооружённые силы США использовали одну из авиабаз Сомали).

Миротворческая операция ООН в Сомали была утверждена в апреле 1992 года и проводилась в условиях гражданской войны в стране в период с декабря 1992 года до 3 марта 1995 года. Она включала в себя два этапа - UNOSOM I (операция «Возрождение надежды»), на котором ставилась задача обеспечить безопасную доставку и распределение гуманитарной помощи и UNOSOM II (операция «Продолжение надежды»).

Вооружённые силы США принимали участие в операции на основании резолюции Совета Безопасности ООН № 794 от 3 декабря 1992 года и указа президента США Дж. Буша от 4 декабря 1992 года. Тогда же, в декабре 1992 года командованием CENTCOM было создано объединенное командование войск США в Сомали (Joint Task Force Somalia).

9 декабря 1992 года первые подразделения США высадились на побережье Сомали в районе Могадишо. Для завоевания симпатий местного населения подразделением психологических операций (PSYOPS) вооружённых сил США в Сомали была создана радиостанция "Rayo" и начато распространение листовок (всего до завершения операции было выпущено 7 млн. листовок). Общая численность прибывшего в Сомали контингента США составила 25 тыс. человек.

В качестве переводчиков, для выполнения ремонтно-строительных, погрузочно-разгрузочных и иных работ использовалось местное население. При этом, некоторые категории местного персонала (в частности, водители грузовиков, перевозивших продовольствие, медикаменты и иные ценные грузы) получили право на владение и хранение огнестрельного оружия для самозащиты и охраны перевозимых грузов. Предоставлявшие право на владение оружием "синие удостоверения" ("blue cards") выдавали "отделы военно-гражданских операций" вооружённых сил США ().

12 июля 1993 года в Могадишо были убиты четыре сотрудника информагентств США (фотограф "Associated Press" Hansi Krauss и сотрудники информагентства "Reuters" Daniel Robert Eldon, Anthony Macharia и Hos Maina). После этого отношения между местными жителями и иностранцами ещё более осложнились.

В августе 1993 года в Сомали прибыли ещё 400 военнослужащих из элитного 75-го полка рейнджеров.

После сражения в Могадишо 3 - 4 октября 1993 года США отправили в Сомали дополнительные войска с военных баз Форт-Беннинг, Форт-Стюарт (в штате Джорджия) и Форт-Кэмпбелл: 700 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортёров, семь вертолётов и два военно-транспортных самолёта, однако вслед за этим в Сомали "для поиска путей урегулирования" прибыл посол по особым поручениям США Роберт Оукли, который провёл переговоры с представителями М. Айдида. Кроме того, США официально объявили, что "не будут добиваться выполнения резолюции Совета Безопасности ООН об аресте М. Айдида".

В дальнейшем, между ООН и силами Сомалийского национального альянса генерала М. Айдида было заключено перемирие, численность военнослужащих США на территории Сомали уменьшилась - до 4 тыс. человек в конце декабря 1993 года, а их активность снизилась, они реже появлялись за периметром своих баз и даже построили специальную дорогу, чтобы избежать появления в районах Могадишо, лояльных к генералу Айдиду. Военная база США в Могадишо была укреплена (там построили 30 бункеров, соорудили заграждения из более чем 100 тыс. мешков с песком и более чем 300 км спиралей из стальной колючей проволоки).

Президент США Билл Клинтон заявил о решении досрочно прекратить участие войск США в операции в Сомали и вывести военный контингент США из страны не позднее 31 марта 1994 года.

В марте 1994 года командующий военным контингентом США генерал-майор Томас Монтгомери покинул пост заместителя командующего миротворческой операцией ООН в Сомали, его уход стал завершением прямого участия США в операции UNOSOM.

Последние военнослужащие США покинули территорию Сомали на вертолётах 25 марта 1994 года (эвакуация получила условное наименование "Operation Quickdraw"), но корабли военно-морского флота США (с военнослужащими морской пехоты на борту) оставались в территориальных водах Сомали до конца месяца.

В операции "Объединённый щит" по эвакуации войск США из Сомали были также задействованы прибывшие в страну 50 военнослужащих из состава спецподразделения SEAL военно-морских сил США (таким образом, всего за период проведения операции в Сомали в ней участвовали 28 тыс. военнослужащих США).

Вместе с США ушли военные контингенты ещё восьми государств (в том числе, Бельгии, Италии, Франции и ФРГ), это привело к свёртыванию операции (несмотря на то, что ещё 20 тысяч миротворцев ООН из других стран остались на территории Сомали).

Сведения о потерях США в Сомали 
По официальным данным ООН, потери миротворческого контингента США в операции UNOSOM составляют 30 человек погибшими. 

Фактические потери США (с учётом лиц, не входивших в состав миротворческого контингента ООН в Сомали) составляют 44 человека погибшими, ещё 175 были ранены.
 23 декабря 1992 года при подрыве автомашины на противотанковой мине погиб гражданин США Lawrence N. Freedman (изначально объявленный "гражданским сотрудником министерства обороны США", но в мае 2000 года стало известно, что он являлся сотрудником отдела специальных операций Центрального разведывательного управления США)
 13 января 1993 года в районе аэропорта Могадишо попал в засаду сомалийцев патруль из 11 военнослужащих США, в результате был смертельно ранен рядовой 1-го класса морской пехоты Domingo Arroyo Jr. (позже умерший от ранений)
 25 января 1993 года выстрелом снайпера был ранен морской пехотинец Anthony David Botello (доставленный в госпиталь шведского контингента UNOSOM, но умерший от оказавшегося смертельным ранения).
 3 марта 1993 года взрывом мины был уничтожен джип HMMWV, погиб "зелёный берет", сержант 1-го класса Robert Harold Deeks Jr.
 6 марта 1993 года на футбольном стадионе Могадишо выстрелил в себя из собственного автомата M16А2 и умер военнослужащий морской пехоты William A. Rose (предположительно, в результате неосторожного обращения с оружием или в связи с желанием совершить самоубийство)
 18 марта 1993 года - находившийся в увольнительной рядовой Daniel L. Harris утонул в плавательном бассейне отеля в городе Момбаса (Кения).
 17 июня 1993 года в перестрелке с сомалийцами был ранен один военнослужащий США

25 июня 1993 года в порту Могадишо сомалийцы обстреляли из гранатомётов танкер США "American Osprey", прибывший для снабжения сил ООН. В результате попадания ракет, в танкере образовалась пробоина, через которую начали вытекать нефтепродукты. Это была первая атака сомалийцев на корабли, обеспечивавшие снабжение войск ООН за всё время с начала операции.
 8 августа 1993 года в южной части города Могадишо попал в засаду конвой ООН из 12 автомашин. После того, как джип с военнослужащими США подорвался на дистанционно управляемой мине, по колонне открыли огонь из стрелкового оружия и начали забрасывать её ручными гранатами. Потери военного контингента США составили один уничтоженный джип HMMWV и четыре человека убитыми (военнослужащие военной полиции США сержант Ronald N. Richerson, сержант Christopher K. Hilgert, специалист Keith D. Pearson, специалист Mark E. Gutting).
 8 сентября 1993 года в ходе рейда 50 "рейнджеров" на предполагаемый командный пункт генерала Айдида в Могадишо (действовавших при поддержке 12 боевых вертолетов) в перестрелке с сомалийцами были ранены два военнослужащих США

9 сентября 1993 года при проведении миротворцами расчистки улиц Могадишо от заграждений и препятствий один бронированный бульдозер "Caterpillar D7 MCAP" контингента США застрял при попытке разрушить баррикаду, был оставлен экипажем - а затем оказался захвачен сомалийцами. После этого захваченный бульдозер был уничтожен ракетным ударом с вертолётов США.
 25 сентября 1993 года выстрелом из гранатомёта был сбит вертолёт UH-60 армейской авиации США (позывной Courage 53), погибли три военнослужащих (сержант Ferdinand C. Richardson, сержант Eugene Williams и рядовой 1-го класса Matthew K. Anderson)
 30 сентября 1993 года в результате нападения акулы был ранен специалист Edward J. Nicholson (который был доставлен в госпиталь, но 6 октября 1993 года - умер от полученных ранений)
 3 - 4 октября 1993 года в ходе сражения в Могадишо были уничтожены два вертолёта MH-60L «Black Hawk» и ещё 12 единиц авиатехники получили повреждения, 18 военнослужащих погибли, 1 был взят в плен (пилот Майкл Дюрант, впоследствии возвращён США) и 78 были ранены. В автоколонне в результате попадания из противотанкового гранатомёта и обстрела из автоматов была сожжена автомашина
 6 октября 1993 года в результате миномётного обстрела сомалийцами военной базы США был убит сержант 1-го класса спецподразделения "Дельта" Mattew L. Rierson и ранены 12 других военнослужащих спецподразделения "Дельта"
 14 декабря 1993 года в ходе тренировок в стволе 81-мм миномёта взорвалась миномётная мина - в результате, погиб военнослужащий морской пехоты Jesus Perez.
 14 марта 1994 года над Индийским океаном у побережья Кении потерпел катастрофу самолёт специального назначения AC-130H "Spectre" ВВС США, который вылетел из аэропорта Момбаса на территории Кении для выполнения планового полёта над территорией Сомали с целью наблюдения за выводом военного контингента США из этой страны и обеспечения его безопасности. После взлёта самолёт загорелся, и хотя экипажу удалось посадить его на воду, он затонул. Погибли .
 20 февраля 1995 года во время подготовки операции по эвакуации войск ООН из Сомали вертолёт UH-1N морской пехоты США упал в Индийский океан в 25 милях юго-восточнее Могадишо. Из пяти находившихся на борту военнослужащих погиб сержант Justin Aaron Harris, четверо остальных были спасены из воды.

В перечисленные потери не включены потери среди местного вспомогательного персонала (водителей автомашин, разнорабочих и др.), нанятых из числа сомалийцев, поскольку гражданами США они не являлись.

Сведения о потерях в авиатехнике, бронетехнике, вооружении и ином военном имуществе США являются не полными.
 за время участия в операции было потеряно несколько единиц авиатехники и автомашин, а также стрелковое оружие и боеприпасы.
 военные базы США были подарены командованием войск США пакистанскому контингенту UNOSOM, но при выводе войск США на военных базах была брошена часть имущества военного контингента (армейские сухие пайки, матрасы и др.), которое присвоили проникшие на объекты местные жители

Не приведены также сведения о финансовых расходах США на участие в операции.

Последующие события 
Военно-политическое руководство США оценило опыт, полученный в ходе операции в Сомали как неудачный.

По результатам боевого применения в Сомали выпущенных с вертолётов AH-1 "Cobra" управляемых ракет TOW-2A было установлено, что их эффективность является неудовлетворительной -  ракеты не попадали в цель (в то время как по технической документации шанс промаха не должен был превышать 5%).

Опыт практического применения несмертельного оружия также оказался неудовлетворительным. В ходе операции войска США помимо слезоточивого газа CS (к этому времени применявшегося на протяжении десятилетий) использовали пять видов 40-мм гранат с зарядами несмертельного действия для отстрела из подствольных гранатомётов М203, три типа несмертельных боеприпасов для отстрела из ружей 12-го калибра, перцовый газ, ручные гранаты "Stinger grenade" с резиновыми поражающими элементами, светошумовые гранаты и два вида пены.
 40 × 46 мм выстрелы с деревянной пулей оказались слишком дорогими (стоимость одного выстрела составляла 25 долларов США)
 "Липкая пена", разработанная "Sandia National Laboratory" и предложенная в качестве средства для обездвиживания враждебно настроенных безоружных людей также оказалась неэффективной. По результатам использования липкой смеси в Сомали военнослужащими морской пехоты США было установлено, что она не может использоваться по назначению (как сообщил полковник морской пехоты США A. Mazzara, в конечном итоге морские пехотинцы израсходовали полученные запасы смеси при постройке защитных сооружений - и больше эту смесь не покупали).

В результате, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило финансирование на разработку новых образцов оружия несмертельного действия и правил его применения.

После эвакуации военнослужащих США из контингента UNOSOM в Сомали осталось дипломатическое представительство США, охраной которого занималось переброшенное в страну спецподразделение  морской пехоты (помимо стрелкового оружия получившее бронированные джипы HMMWV и тяжелое вооружение: 40-мм гранатомёты Mk.19, 66-мм гранатомёты M72 LAW, 84-мм противотанковые гранатомёты AT-4 и др.). За восемнадцать месяцев деятельности миссии потерь среди гражданского персонала и охранявших их военнослужащих США не имелось, хотя сомалийцы несколько раз обстреливали проезжавшие автомашины. Однако была потеряна одна автомашина (джип "Toyota Land Cruiser", попавший под огонь из нескольких автоматов АКМ).

Примечания

Литература и источники 
 М. Погорелый. В Сомали погиб первый американский солдат // газета "Красная звезда", № 8 от 14 января 1993
 О возможных действиях ССО ВС США в Сомали // журнал "Зарубежное военное обозрение", № 3, 2010. стр.94

Военные потери США
1990-е годы в США
1990-е годы в Сомали